AB Volvo, wereldwijde, industriële groep en producent van vrachtwagens en bussen
 Volvo Construction Equipment, de bouwmachinetak van deze firma
 Volvo Car Corporation, Zweeds personenautomerk in handen van Geely